

Marzagão, municipalité située dans l'État de Goiás ;

Marzagão, paroisse civile de la municipalité de Carrazeda de Ansiães, située dans le district de Bragance et la région Nord.